„Эхо“:
Ряд кораблей Королевского военно-морского флота, названные в честь античной нимфы.

 HMS Echo (1758) — 24-пушечный корвет 6-го ранга, захваченный у Франции в 1758 году. Корабль был превращён в охотника за пиратами в Карибском море. Продан на слом в 1770 году. Экипаж — 160 моряков.
 HMS Echo (1780) — 18-пушечный таможенный куттер, захваченный у Франции 7 июля 1780 года.
 HMS Echo (1782) — 16-пушечный шлюп, служивший в Британском флоте с 1782 по 1797 годы.
 HMS Echo (1797) — 16-пушечный шлюп, служивший в Британском флоте с 1797 по 1809 годы. Переоборудован в китобойное судно, которое затонуло в 1821 году.  
 HMS Echo (1809) — 18-пушечный бриг крейсерского класса, служивший в Британском флоте с 1809 по 1817 годы.
 HMS Echo (1827) — паровой буксир, служивший в Британском флоте с 1827 по 1885 годы.
 HMS Echo (H23) — британский эсминец времён Второй мировой войны.
 HMS Echo (A70) — разведывательный корабль, служивший в Британском флоте с 1957 по 1986 годы.
 HMS Echo (H87) — гидрографическое судно Британских ВМС 2002 года постройки.

Прочие суда

Кроме военных кораблей в торговом флоте Великобритании значились и другие надводные суда с тем же именем:

 танкер Эхо (1887—1928)
 рыболовный траулер Эхо (1897—1921)
 китобойное судно Эхо (1912—1919)
 рейдовый тральщик Эхо (1940—1946)